«Sitio de Cartagena» y «Asedio de Cartagena» redirigen hasta aquí.
El término batalla de Cartagena hace referencia a las batallas llamadas de esa forma por cualquiera de las ciudades llamada Cartagena.

Cartagena (España) 

 Batalla de 209 a. C., entre cartagineses y romanos durante la segunda guerra púnica.
 Batalla de 206 a. C., entre cartagineses y romanos durante la segunda guerra púnica.
 Batalla de 461, entre romanos y vándalos durante las invasiones bárbaras.
 Batalla de 1245, entre andalusíes y castellanos durante la Reconquista.
 Batalla de 1296, entre aragoneses y castellanos durante la guerra castellano-aragonesa de 1296-1304.
 Batalla de 1358, entre aragoneses y castellanos durante la guerra de los Dos Pedros.
 Batalla de 1561, entre españoles y otomanos durante las guerras habsburgo-otomanas.
 Batalla de 1620, entre franceses, ingleses y neerlandeses por un lado por un lado y berberiscos por otro.
 Batalla de 1643, entre españoles y franceses durante la guerra franco-española de 1635-1659.
 Batalla de 1706, entre austracistas y borbónicos durante la guerra de sucesión española.
 Batalla de 1734, entre berberiscos y españoles durante los conflictos hispano-berberiscos.
 Batalla de 1758, entre británicos y franceses durante la guerra de los Siete Años.
 Batalla de 1796, entre británicos y españoles durante la guerra anglo-española de 1796-1802.
 Batalla de 1798, entre británicos y españoles durante la guerra anglo-española de 1796-1802.
 Batalla de 1812, entre españoles y franceses durante la guerra de la Independencia Española.
 Batalla de 1823, entre absolutistas y franceses por un lado y liberales por otro, durante la Guerra Realista.
 Batalla de 1844, entre el gobierno moderado y los progresistas durante los levantamientos de 1844.
 Batalla de 1873, entre cantonales y centralistas durante la Rebelión cantonal.
 Batalla de 1939, entre franquistas y republicanos durante la guerra civil española.

Cartagena de Indias 

 Batalla de 1683, entre españoles y filibusteros neerlandeses.
 Batalla de 1697, entre españoles y franceses durante la guerra de los Nueve Años.
 Batalla de 1741, entre británicos y españoles durante la guerra del Asiento.
 Batalla de 1815, entre neogranadinos y cartageneros durante la guerra civil entre centralistas y federalistas.
 Batalla de 1815, entre patriotas neogranadinos y realistas españoles durante la Independencia de Colombia.
 Batalla de 1820-1821, entre patriotas grancolombianos y realistas españoles durante la Independencia de Colombia.